Павел Михеев (род. , Самара, РСФСР, СССР) — российско-казахстанский профессиональный баскетболист. Играет на позиции форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Каспий Актау».

Карьера 
Михеев родился 30 мая 1983 года в городе Самара. Баскетболом начал заниматься в восьмом классе. Первым тренером Михеева был Василий Викторович Коннов.

С 2007 года Михеев начал играть за костанайский «Тобол». В 2013 году, после выбывания костанайского клуба из Национальной лиги, Михеев решил продолжить свою карьеру в «Каспий».
После, до перехода в «Барсы Атырау» Павел сыграл один сезон в «Алматинском Легионе».

Достижения 
  Чемпион Казахстана: 2015/2016
  Серебряный призёр Казахстана: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2014/2015
  Бронзовый призёр Казахстана: 2013/2014
  Обладатель Кубка Казахстана: 2014/2015
  Серебряный призёр Кубка Казахстана: 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2017
  Бронзовый призёр Кубка Казахстана: 2013/2014, 2015/2016

Статистика

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com

Баскетболисты Казахстана
Баскетболисты России
Игроки БК «Каспий»
Игроки БК «Тобол»
Игроки БК «Алматинский Легион»
Игроки БК «Барсы»